Barville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Barville (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Barville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia